Burrell Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burrell Mountain (Arkansas)	
 Burrell Mountain (Georgia)